«Ash» — североирландская рок-группа. На её счету более 8 миллионов проданных альбомов и второе место в составленном журналом «Q» рейтинге «50 групп, которые нужно увидеть перед тем, как умереть».

Дискография

Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 The Ash Files — сайт с живыми выступлениями группы, созданный её участниками.
 Фотографии группы
 «Ash» на фестивалях в Рединге и Лидсе
 Интервью в LeftLion Magazine, 2007
 Интервью на Record Overplayed webzine, октябрь 2007
 Интервью о Twilight of the Innocents

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Группы брит-попа
Пауэр-поп-группы
Поп-панк-группы Великобритании
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Квартеты
Power trio
Группы альтернативного рока Великобритании